Hydrocotyle capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Hydrocotyle capensis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
capensis